Осма́нов — фамилия, происходящая от мусульманского имени  (Усман). Имеет женскую форму .

Известные носители 
 Османов, Абдурахман Османович (род. 1950) — советский и российский медик, ректор ДГМУ (1998—2013).
 Османов, Авет Артурович (род. 1987) — российский тхэквондист.
 Османов, Али Ибрагимович (1951—2015) — советский и российский историк, публицист, профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, доктор исторических наук.
 Османов, Аслан Абдулла оглы (1925—2002) — советский азербайджанский строитель, Герой Социалистического Труда (1958).
 Османов, Атадурды Атабердиевич — туркменский государственный и военный деятель.
 Османов, Ахмед Ибрагимович (1935—2020) — российский историк, член-корреспондент РАН (2003).
 Османов, Гамзат Османович (род. 1993 ) — российский и азербайджанский борец вольного стиля. 
 Османов, Гамид Гамидович (1928—1979) — советский и российский историк, профессор, доктор исторических наук. Заслуженный деятель науки Дагестанской АССР.
 Османов, Гудси Дурсун оглы (род. 1966) — азербайджанский дипломат.
 Османов, Джавид Гамид оглы (род. 1976) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. 
 Османов, Дилявер Ибраимович (род. 1959) — советский и украинский поэт и публицист.
 
 Османов, Нариман Рустемович (род. 1970) — советский и узбекистанский футболист.
 Османов, Рамазан Хабиевич (род. 1935) — советский работник нефтегазовой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Османов, Рза Фикрет оглы (род. 1983) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец.
 Османов, Сейтумер Османович (1907—2008) — советский ихтиолог и паразитолог.
 Османов, Тургут Садвакасулы (1927—1982) — казахский советский дирижёр, народный артист Казахской ССР.
 Османов, Тюрябек (1893—1937) — организатор финансово-кредитного дела в КазАССР.
 Османов, Хикмет Салех оглы (род. 1957) — азербайджанский общественно-политический деятель, депутат Национального собрания. 
 Османов, Шамиль Османович (1987) — российский самбист.
 Османов, Шихамир Магомедович (род. 1975) — российский и македонский борец вольного стиля.
 Османов, Юрий Бекирович (1941—1993) — советский диссидент, активист крымскотатарского национального движения.



См. также 
 
 Османы